Desa Waru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Waru (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 110,76), 
 Desa Waru (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,51, long 110,91), 
 Desa Waru (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,26, long 108,88), 
 Desa Waru (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Waru (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,83, long 111,19), 
 Desa Waru (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 109,82), 
 Desa Waru (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 110,53), 
 Desa Waru (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar